Il doppio del torneo di tennis Livingston Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Gary Donnelly e Greg Holmes che hanno battuto in finale Ken Flach e Robert Seguso 7–6, 6–3.

Teste di serie 

 Ken Flach /  Robert Seguso (finale)
 Chip Hooper /  Mike Leach (quarti di finale)

 Brad Pearce /  Christo Steyn (primo turno)
 Gary Donnelly /  Greg Holmes (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Livingston Open 1987